Анцаги — фамилия. Известные носители:

 Анцаги, Давиде (род. 1936) — итальянский композитор, музыкальный педагог и аккордеонист.
 Анцаги, Луиджи Оресте (1903—1963) — итальянский музыкант, композитор и музыкальный педагог.